Пашковичи:

 Пашковичи — деревня, Вороновский район, Гродненская область Беларуси.
  Пашковичи — дворянский род.